Honda steht für:
 Honda, japanischer Konzern
 Honda Automobile (China), chinesischer Automobilhersteller
 Honda (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Honda (Klan), japanischer Klan
 Honda FC, japanischer Fußballverein
 Honda (Kolumbien), Stadt in Kolumbien
 (3904) Honda, Hauptgürtelasteroid
 C/1964 L1 (Tomita-Gerber-Honda), Komet
 Honda, Öse am Lasso

 La Honda, Ort in Kalifornien

Siehe auch:
 Hondaknoten